Arthur Bowen Davies (1862–1928) – amerykański malarz
 Arthur Vernon Davies (1872–1942) – brytyjski polityk
 Arthur Davies (1941–2018) – walijski tenor